

Pessoas
Eugene Shoemaker (1928-1997), um geólogo e astrónomo norte-americano
Carolyn Shoemaker (1929–2021), astrónoma norte-americana
Sydney Shoemaker (n. 1931), filósofo norte-americano

Outros
NEAR Shoemaker, uma sonda espacial

Ver também 
Cometa Shoemaker-Levy 9

Desambiguações de sobrenomes